Duncan MacDougall peut faire référence à :
 Duncan MacDougall ou Donnchadh mac Dubhghaill (1175 - vers 1247), noble écossais.
 Duncan MacDougall (circa 1866 - 1920), médecin américain qui chercha à mesurer le poids de l'âme.